Lokalizacje w Brazylii:
 São Francisco de Paula (Minas Gerais) – miejscowość w stanie Minas Gerais
 São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul) – miejscowość w stanie Rio Grande do Sul